hyzop (Hyssopus) – rodzaj roślin
 hyzop – hyzop biblijny